Ueuecoyotl (lit. "coiote velho") é um deus da asteca da trapaça. Diz-se que era temido pelos astecas por sua espontaneidade, sobretudo quando seus atos envolvidos relações sexuais.

Mitologia asteca